Мустафа Балел (; род. 1 сентября 1945, ) — турецкий писатель, драматург, переводчик.

Биография 

Окончил отделение французской филологии в Учительском институте Анкары (1968), затем стажировался во Франции в Университете Пуатье. С 1968 года Балел преподавал французский язык в высших учебных заведениях Сиваса, Ардагана, Стамбула. Он входил в редколлегии ряда турецких энциклопедий, в 1975—1976 годах издавал собственный журнал прозы «Öykü» (вышло восемь номеров).

В переводах Мустафы Балела публиковались по-турецки произведения Мишеля Турнье, Яна Кеффелека, Паскаля Брюкнера, Хорхе Семпруна и др. С русского языка Балел перевёл книги Максима Горького, Серге́я  Акса́кова и Василия Аксёнова.

Библиография 

 Kurtboğan (1974; рассказы)
 Kiraz Küpeler (1977-2010; рассказы)
 Gurbet Kaçtı Gözüme (1983, рассказы)
 Turuncu Eleni (1991; рассказы)
 Karanfilli Ahmet Güzellemesi (2005; рассказы)
 Глаза короля Эфиопии/ Etiyopya Kralının Gözleri (2011, рассказы)
 Василёк/ Peygamber Çiçeği (1981—2005; роман)
 Окно с видом на виноградник/ Asmalı Pencere (1984-2011; роман)
 Bükreş Günleri (1983; очерк о поездке в Бухарест)
 Bizim Sinemamız Var (1979; повесть для детей)
 Cumartesiye Çok Var mı? (1981—2011; повесть для детей)
 Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı (2005; рассказы для детей)
 Дедовское кожаное кресло/ Dedemin Bakır Koltukları (2011; рассказы для детей)
 Havlamayı Unutan Köpek (2012; рассказы для детей)
 Ressamın Kedisi (2014; рассказы для детей)

 Çember Tiyar (2005; сказки)
 Le Transanatolien (1988; рассказы, написанные на французском языке)
 Письма из Стамбула/ Istanbul Mektupları (2009)

Ссылки 
 Официальный сайт , , , 

Детские писатели Турции
Переводчики прозы и драматургии на турецкий язык
Переводчики с русского языка